El nombre de «Iglesia de Santa María la Real», o cualquiera de sus variantes es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias en honor a la Bienaventurada Virgen María en la advocación de Santa María la Real.

Advocación 
 Santa María la Real;

Iglesias

en España 
 Iglesia de Santa María la Real, templo católico en la localidad de Aranda de Duero, provincia de Burgos;
 Iglesia de Santa María la Real, templo católico en la localidad de Ariza, provincia de Zaragoza;
 Iglesia de Santa María la Real, templo católico en la localidad de Azcoitia, provincia de Guipúzcoa;
 Iglesia de Santa María la Real, templo católico en la localidad de Cillamayor, provincia de Palencia;
 Iglesia de Santa María la Real, templo católico en la localidad de Entrimo, provincia de Orense;
 Iglesia de Santa María la Real, templo católico en la localidad de Gamonal (Burgos), provincia de Burgos;
 Iglesia de Santa María la Real, templo católico en la localidad de La Hiniesta, provincia de Zamora;
 Iglesia de Santa María la Real, templo católico en la localidad de Las Henestrosas de las Quintanillas, Cantabria;
 Iglesia de Santa María la Real, templo católico en la localidad de Nájera, Navarra;
 Iglesia de Santa María la Real, templo católico en la localidad de Olite, Navarra;
 Iglesia de Santa María la Real, templo católico en la localidad de Sangüesa, Navarra;
 Iglesia de Santa María la Real, templo católico en la localidad de Zarauz, provincia de Guipúzcoa;

Otros templos bajo la misma advocación 
 Basílica de Santa María la Real, .
 Catedral de Santa María la Real, .
 Colegiata de Santa María la Real, .
 Monasterio de Santa María la Real, .